Motociklistična Velika nagrada Belgije 1988 je bila deveta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1988. Potekala je 3. julija 1988.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1988
1988